II. István néven az alábbi személyek ismertek:

 II. István Magyarország királya 1116–1131 között
 II. István pápa 752-ben
 II. István 1498-tól Szörény püspöke
 II. István moldvai fejedelem 1433-1435 és 1436-1447 között